Эмиль Шеве:
 Шеве, Эмиль Жозеф Морис (; 1804—1864) — французский медик и музыкант.
 Шеве, Эмиль Фредерик Морис (1829—1897) — французский поэт.

Примечания